2 miejscowości w Polsce: 
 Pruszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Pruszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce

Zobacz też: Pruszyn-Pieńki